PH steht als Abkürzung für:
 Pädagogische Hochschule
 Pflichtenheft
 Polynomialzeithierarchie
 Pulmonale Hypertonie
 Professioneller Jäger (Professional Hunter)

Technik:
 Phillips-Recess, eine Form des Kreuzschlitzantriebs für Schrauben
 Prosper-Haniel, das Bergwerk Prosper-Haniel im Ruhrgebiet
 Poul Henningsen, einen dänischen Designer und Architekten und die von ihm gestalteten Lampenmodelle, z. B. PH50

Geographie:
 die postcode area Perth (Schottland) (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Philippinen, Ländercode nach ISO 3166
 Hawaii nach dem ICAO-Code
 Luftfahrzeugkennzeichen der Niederlande, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 Polynesian Airlines (IATA-Code)
 Transavia Denmark, ehemalige dänische Fluggesellschaft (IATA-Code)

Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Rethymno, für künftige Zulassungen freigehalten
 Großbritannien: Preston
 Norwegen: Arendal in der Provinz Aust-Agder
 Rumänien: Kreis Prahova
 Tschechien: Okres Praha-východ, deutsch: Prag-Ost (auslaufend)

pH steht für:
 pH-Wert, ein Maß für die Aktivität von Protonen einer wässrigen Lösung (Säuregrad)

ph steht für:
 eine Buchstabenverbindung mit dem Lautwert „f“, die bei aus dem Altgriechischen stammenden Fremdwörtern verwendet wird; siehe stimmloser labiodentaler Frikativ
 .ph, die Top-Level-Domain der Philippinen
 Phot, eine veraltete Einheit für Beleuchtungsstärke
 ph. auch ph.sc. für photosculpsit, eine historische Ergänzung bei Künstlersignaturen, siehe Signatur (Kunst) #Liste lateinischer Begriffe

Ph bzw. Ph1 steht für:
 Phasenkontrast, siehe Phasenkontrastmikroskopie
 das Philadelphia-Chromosom als spezifische genetische Chromosomenveränderung
 die Phenylgruppe

Pḥ bzw. PḤ steht für:
 Abkürzung z. B. auf Karten für Parish, auch in der Bedeutung von Civil Parish

Abkürzung